Коровница:
 Обыкновенная жаба или коровница — земноводное, принадлежащее к роду жабы.

Населённые пункты в России 
 Коровница — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Коровница — деревня в Усвятском районе Псковской области.